Чемпионат Люксембурга по футболу 1984/1985 — 71-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1984/1985
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1984 году
1985 год в Люксембурге